Amerikai Egyesült Államok
 Culver (Indiana)
 Culver (Kansas)
 Culver (Kentucky)
 Culver (Minnesota)
 Culver (Missouri)
 Culver (Oregon)